Профессиональная лига 2014/2015 — 1-й сезон третьего по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 31 августа 2014 года и закончился 10 мая 2015 года.

Группа A

Результаты матчей

Группа B

Результаты матчей

Группа C

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Серию B

Предварительный раунд

Финальная фаза

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 

2014/2015
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2014/2015